Il Trofeo del Giocatore è un titolo pallanuotistico che viene assegnato annualmente dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN). Il trofeo viene assegnato alla società che al termine della stagione sportiva ha realizzato il maggior numero di punti nei campionati nazionali maschili e femminili in tutte le categorie, dalla prima squadra alle rappresentative Under 15.

Albo d'oro 

Competizioni pallanuotistiche italiane